Le pic Castle dans le Colorado.
Le pic Castle dans l'Idaho.
Le pic Castle à Kong Kong.